Talmadge ist der Familienname von:

 Constance Talmadge (1898–1973), US-amerikanische Schauspielerin der Stumm- und frühen Tonfilmzeit
 Eugene Talmadge (1884–1946), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Georgia
 Herman Talmadge (1913–2002), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Georgia
 Natalie Talmadge (1896–1969), US-amerikanische Schauspielerin der Stummfilmzeit
 Norma Talmadge (1894–1957), US-amerikanische Schauspielerin der Stumm- und frühen Tonfilmzeit

Sonstiges:
 Talmadge (Maine), Ort in den USA

Siehe auch: Tallmadge, Talmage